Molekulska formula -{C14H21N3O3S}- se može odnositi na:

 Tolazamid
 Metaheksamid